Gröhn est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

 (né en 1963), musicien finlandais
 (né en 1969), sculpteur finlandais
, architecte finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
fi:Grön